Franz Bopp (1791–1867), een Duits taalkundige
 Thomas Bopp (1949–2018), een Amerikaans astronoom
 Eugen Bopp (1983), een Duits voetballer
 Viktor Bopp (1989), een Duits voetballer